Pargfried steht für:

 Pargfried (Gemeinde Altenberg), Ortschaft der Gemeinde Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Bělá (Nová Pec), Ortsteil der Gemeinde Nová Pec, Tschechien, bis 1947 Parkfried